Малая Березина:
 Малая Березина — река в Смоленской области.
 Малая Березина — деревня в Смоленской области.